Вячесла́в Воробьёв:
 
 Воробьёв, Вячеслав Николаевич (род. 1962) — советский и российский футболист.